Osoby o tym nazwisku:
 Iwan Malutin – radziecki polityk
 Maksim Malutin – białoruski hokeista